Франклін (округ, Алабама)
Франклін (округ, Арканзас)
Франклін (округ, Флорида)
Франклін (округ, Джорджія)
Франклін (округ, Айдахо)
Франклін (округ, Іллінойс)
Франклін (округ, Індіана)
Франклін (округ, Айова)
Франклін (округ, Канзас)
Франклін (округ, Кентуккі)
Франклін (округ, Мен)
Франклін (округ, Массачусетс)
Франклін (округ, Міссісіпі)
Франклін (округ, Міссурі)
Франклін (округ, Небраска)
Франклін (округ, Нью-Йорк)
Франклін (округ, Північна Кароліна)
Франклін (округ, Огайо)
Франклін (округ, Пенсільванія)
Франклін (округ, Теннессі)
Франклін (округ, Техас)
Франклін (округ, Вермонт)
Франклін (округ, Вірджинія)
Франклін (округ, Вашингтон)